vicus: saját önkormányzattal nem rendelkező település vagy településrész az ókori Római Birodalomban
Vicus: az olaszországi Basciano ókori latin neve
Vicús-kultúra: régészeti kultúra a mai Peru területén